Admirał – wojskowy stopień oficerski 
 Admirał – polski radioodbiornik
 Admirał Nachimow (1888) – rosyjski krążownik pancerny
 Admirał Władywostok – rosyjski klub hokejowy
 Admirał – rosyjski film z 2008 roku
 Admirał – holenderski film z 2015 roku
 Rusałka admirał – gatunek motyla

Zobacz też